Mumps – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kinemacolor Company
Mumps – cortometraggio del 1915 diretto da Harry Myers
Mumps – termine inglese per parotite